Wing Commander:

  — воинское звание в англоязычных странах.
 Wing Commander — серия компьютерных игр студии Origin Systems и основанная на ней медиафраншиза.
 Wing Commander: Academy — 13-серийный американский мультсериал, по вселенной Wing Commander.
 Wing Commander: Armada — космический симулятор с элементами космической тотальной стратегии по вселенной Wing Commander.
 Wing Commander: Privateer 2 — компьютерная игра, является продолжением игры Privateer.

См. также 
 Командир эскадрильи () — американский фантастический кинофильм.